Ни́но () — итальянское мужское имя, а также Нино́ () — грузинское женское имя, благодаря православным Святцам проникшее в Россию, где произносится как Нина. Носители, известные по имени:

 Нино Каппадокийская (Святая Нина; ок. 280 335) — христианская просветительница Грузии; почитается в лике равноапостольных.
 Нино Катамадзе (род. 1972) — грузинская джазовая певица и композитор.
 Нино (род. 1980) — испанский футболист.
 Нино (род. 1997) — бразильский футболист.
 Нино (умная) (род. 2009)

 НиНо — один из разговорных вариантов названия Нижнего Новгорода.